USS Dahlgren je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Dahlgren (DD-187)
 USS Dahlgren (DDG-43) 
 USS Dahlgren (DL-12)

Dahlgren